Ипек () — имя собственное. Распространено в виде личных имен, фамилий и географических названий.

Известные носители

Фамилия 
 
 Ипек, Кенан (род. 1959) — турецкий прокурор и судья.
 Ипек, Озан (род. 1986) — турецкий футболист.

Имя 
 Сойлу, Ипек (род. 1996) — турецкая теннисистка.
 Шенолу, Ипек (род. 1979) — турецкая теннисистка.

См. также 
 Печ (город, Венгрия)